Mnet steht als Abkürzung für:

 M-net (Mein Netz), regionaler Telekommunikationsanbieter in Bayern
 Mnet (Fernsehsender) (Music Network), südkoreanischer Fernsehsender
 M-Net, südafrikanischer Fernsehsender

Abkürzung